Ernodes är ett släkte av nattsländor. Ernodes ingår i familjen sandrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sandrörsnattsländor
Ernodes